Le tournoi de Mahwah est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 14 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Temesvári, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mahwah
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Mahwah
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en août 1989